Oración del Huerto puede referirse a:

 Oración en el huerto de Getsemaní, episodio evangélico dentro del ciclo de la Pasión de Cristo que se produce en el Huerto de los Olivos (Getsemaní), después del episodio de la Última Cena y antes de los episodios de la Traición de Judas y del Prendimiento de Cristo.

Tema iconográfico

Pintura
La Oración en el huerto con el donante Luis I de Orleans (Anónimo)
Oración del Huerto (Botticelli)
La oración del huerto (El Greco, Londres) (1590)
La oración del huerto (El Greco, Andújar) (1605)
La oración del huerto (El Greco, Cuenca) (1605-1610)
La Oración en el huerto (Giulio Cesare Procaccini) (1616-1620)

Escultura
Púlpitos de San Lorenzo#Oración del huerto (Donatello)

Semana Santa
El de la Oración del Huerto es uno de los pasos de Semana Santa más habituales:

Estandarte de la Oración en el Huerto (Lorca)
La Oración del Huerto, de Francisco Salzillo (1754), de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno (Murcia), en el Viernes Santo de la Semana Santa en Murcia
Hermandad de la Oración e el Huerto de Córdoba, con tres pasos, el de Jesús del Huerto, Jesús Amarrado y la Virgen de la Candelaria ;

Cofradías y hermandades
Cofradía de la Oración en el Huerto (desambiguación)..